Termenul „Somn” se poate referi la:

Somn, o perioadă de odihnă care are loc în general în timpul nopții
Somn (pește) răpitor
Somnul (poezie de NIchita Stănescu)